В соревнованиях по тхэквондо на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 128 спортсменов (64 мужчины и 64 женщины), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград.

Правила квалификации 
Каждая страна на Играх может быть представлена не более, чем восемью спортсменами (по одному в каждой категории), при условии, что они получили это право согласно занятому месту в мировом рейтинге (по 6 лучших спортсменов в каждой категории). Если же НОК получил по итогам рейтинга менее четырёх лицензий, то он имеет право выставить своих спортсменов для участия в континентальных квалификационных турнирах, но тогда максимальная квота уменьшается до 4-х спортсменов. Олимпийские лицензии не являются именными, однако в случае с квотами, полученными по итогам мирового рейтинга, НОК может включить в состав сборной другого спортсмена в той же весовой категории (вместо тхэквондиста, принесшего олимпийскую лицензию), если он в период с  декабря 2015 года по июнь 2016 года будет находиться в числе 20-ти сильнейших по очкам. Все остальные квоты будут распределены по итогам континентальных квалификаций, а также решения трёхсторонней комиссии.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Все завоёванные путёвки не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсменов, которые примут участие в Играх.

Мужчины

До 58 кг

До 68 кг

До 80 кг

Свыше 80 кг

Женщины

До 49 кг

До 57 кг

До 67 кг

Свыше 67 кг

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Сводная таблица квалификации 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2016